А-ліга 2007 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Каунас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вільнюс не отримав ліцензію на наступний сезон і був переведений у нижчий дивізіон.
2. Клуб Ветра взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як фіналіст Кубку Литви 2007—2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 
 А ліга на rsssf 

2007
Литва
2007 у Литві